Gmajna (Krško)
Gmajna (Slovenj Gradec)